GP2 Series v roce 2013 byla devátou sezónou závodní série GP2 Series. Začala v malajsijském Sepangu dne 23. března a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 2. listopadu. V sezóně zvítězil švýcarský závodník Fabio Leimer před Britem Samem Birdem.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2013